ASCII (kratica za angleško American Standard Code for Information Interchange), ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij je 7-bitni nabor znakov; obsega 27 = 128 znakov.
 
Znaki s kodami od 0 do 31 so kontrolni znaki, znaki od 32 do 126 pa so izpisljivi, glej tabelo spodaj:

Glej tudi 

 ASCII umetnost
 Unicode
 UTF-8

Kodiranje znakov